Siergiej Aleksiejewicz Timofiejew (ur. 1966) – rosyjski sędzia piłkarski
 Siergiej Anatoljewicz Timofiejew (ur. 1965) – piłkarz i trener radziecki i rosyjski, reprezentant Kazachstanu
 Siergiej Fiodorowicz Timofiejew (ur. 1950) – radziecki zapaśnik, olimpijczyk z 1976
 Siergiej Wasiljewicz Timofiejew (ur. 1970) – piłkarz radziecki i rosyjski
 Siergiej Władimirowicz Timofiejew (ur. 1981) – piłkarz rosyjski